Olekszandr Jacenko (1958) ukrán íjász, olimpikon
 Olekszandr Jacenko (1979) ukrán ökölvívó, olimpikon
 Olekszandr Ivanovics Jacenko (1985) ukrán válogatott labdarúgó